Lloyd [lojd] má různé významy:

jméno nebo příjmení
 Alan Lloyd Hodgkin (1914–1998) – britský fyziolog a biofyzik
 Carli Lloydová (1982) – americká fotbalistka
 David John Lloyd (1957–2021) – anglický malíř a hudebník
 David Lloyd George (1863–1945) – britský státník a premiér
 Frank Lloyd (1886–1960) – americký filmový režisér, producent a scenárista
 Frank Lloyd Wright (1867–1959) – americký architekt
 Harold Lloyd (1893–1971) – americký komik, herec a filmový producent
 Huw Lloyd-Langton (1951–2012) – britský kytarista a zpěvák
 Charles Lloyd – více osob
 Cher Lloyd (1993) – americká zpěvačka a raperka
 └── Diskografie Cher Lloyd
 Christopher Lloyd (1938) – americký herec
 Martyn Lloyd-Jones (1899–1981) – velšský kazatel a lékař
 Norman Lloyd (1914–2021) – americký herec, producent a režisér
 Richard Lloyd (* 1951) – americký kytarista a zpěvák
 Selwyn Lloyd (1904–1978) – britský politik
 Trevor Lloyd (1924–2015) – velšský ragbista

místní jméno
 Lloyd – severoamerické město či obec ve státě: Arkansas, Florida, Kentucky, Montana, New York, Ohio, Alabama, Maryland nebo Virginia

firmy
 Lloyd's, nebo také Lloyd's of London – Londýnský pojišťovací trh (burza)
 Hapag-Lloyd – německá transportní společnost
 Österreichischer Lloyd – rakouská transportní společnost
 Lloyd's Banking Group – skupina bankovních domů ve Velké Británii
 Lloyd (kavárna) – kavárna Alfreda Bondyho, provozovaná ve 30.letech 20. století v Praze Na příkopě 33

jiné
 Lloyd Hotel – hotel v Amsterdamu
 Lloyd (film) – americká filmová komedie Hectora Branda z roku 2001
 Lloydova hlava – cestopisný román spisovatele Jiřího Muchy

Podobná příjmení 
 Llwyd
 Lojda, v přechýlené podobě Lojdová

Reference